In 2002 werd het twaalfde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 12 april tot 8 november. BATE werd kampioen, al moest het daarvoor wel een play-off spelen tegen Neman Grodno.

 Neman-Belkard Grodno nam opnieuw de oude naam Neman Grodno aan.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

 Play-off titel

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2002